Assedio di Takatō – avvenuto nel 1545
Assedio di Takatō – avvenuto nel 1582